Стриженко — украинская фамилия. Известные носители:

 Стриженко, Николай Михайлович (1897—1954) — советский военачальник, генерал-майор.
 Стриженко, Яков Алексеевич (1914—1943) —  участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.